Скринінг (від англ. screening — «відбір, сортування») може означати:

 Скринінг (медицина) — система первинного обстеження груп клінічно безсимптомних осіб з метою виявлення випадків захворювання
 Пренатальний скринінг
 Скринінг (мікробіологія) — метод для вибіркового виділення цільових видів мікробів з співтовариства мікробів
 Скринінг (економіка) — перевірка кредитоспроможності потенційних партнерів
 Віртуальний скринінг — обчислювальна процедура, яка включає автоматизований перегляд бази цих хімічних сполук і відбір тих з них, для яких прогнозується наявність бажаних властивостей
 Висопродуктивний скринінг — у комбінаторній хімії — процес для швидкої оцінки активності зразків з комбінаторної бібліотеки або іншої колекції сполук, часто шляхом проведення паралельних випробувань на 96 або більше об'єктах.